Moretta ima više značenja:
 Moretta, Cuneo
 Moretta, Parma
 Moretta, Piacenza
 Moretta, Torino